Guarnição (alimento) — o que acompanha ou enfeita um prato ou uma bebida
 Guarnição (força militar) - corpo de tropas estacionado ou aquartelado numa praça-forte ou povoação ou um navio
 Tripulação - quando se trata duma embarcação a remos

Desambiguação